Arnaud Giovaninetti est un acteur français.
  (1901-1962), dramaturge, journaliste et critique italien de théâtre